Мартіна Навратілова була шестиразовою чинною чемпіонкою, що є рекордом, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла перша сіяна Штеффі Граф з рахунком 5–7, 6–2, 6–1. Це був третій крок Граф на шляху до завоювання першого і дотепер єдиного Золотого шолома календарного року.

Спочатку Граф повела 5-3 у першому сеті, але потім Навратілова виграла шість геймів підряд, таким чином взявши перший сет і повівши 2-0 у другому. Потім Грав виграла 12 з наступних 13 геймів, а з ними й матч.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Габріела Сабатіні (4 коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (1 коло)
  Наташа Звєрєва (4 коло)
  Гана Мандлікова (3 коло)
  Лорі Макніл (3 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (знялася)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Лариса Савченко (4 коло)
  Катарина Малеєва (4 коло)
  Сільвія Ганіка (3 коло)
  Мері Джо Фернандес (4 коло)

Клаудія Коде-Кільш знялась через травму коліна. У сітці її замінила щасливий лузер Шон Стаффорд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір